Пепс Перссон (наст. имя — Пер-Оке Перссон Томми, , 20 декабря 1946, Хельсингборг, лен Сконе, Швеция — 27 июня 2021, Витшё, Швеция) — шведский музыкант и композитор, игравший музыку в стилях блюз и регги. В начале карьеры издал несколько англоязычных альбомов, но в основном писал песни на сканском наречии шведского языка. В конце 1960-х — 1970-е годы немало способствовал популяризации в Швеции блюза и регги.

Карьера 
Перссон заинтересовался музыкой в стиле ритм-энд-блюз в 1960-е годы, и в 1966 году создал группу Downbeat Crown. В следующем году он дебютировал как сольный исполнитель под именем Пепс Перссон, записав вместе с Пером «Слимом» Нотини альбом Blues Connection. Альбом почти целиком состоял из шведскоязычных каверов Перссона на известные американские блюзы, в том числе композиции Мадди Уотерса. В последующие годы Перссон выступал с разными коллективами, исполнявшими блюз, пока в 1973 году вместе с Брюнном Сеттельсом () не создал группу Peps Blodsband. С этого времени Перссон стал всё больше интересоваться музыкой регги.

В 1974 году Peps Blodsband выпустили свой дебютный альбом также названный Blodsband. Релиз стал очень популярен благодаря вошедшей в него композиции «Falsk matematik» («Фальшивая арифметика»), продержавшейся в хитпараде радиопередачи :sv:Kvällstoppen 15 недель. Blodsband стал последним блюзовым альбомом Перссона. Следующий студийный альбом, называвшийся Hög standard («Высокий стандарт») и вышедший в 1975 году, был написан целиком в стиле регги. В него вошли шведскоязычные версии песен Боба Марли «Stir It Up» и «Talkin' Blues», а также композиции самого Перссона.

Некоторые из песен Перссона этого периода — в первую очередь «Falsk matematik» и «Hög standard» — имели сильный политический подтекст и являлись частью движения «:en:progg» (левого некоммерческого музыкального течения, зародившегося в Швеции в конце 1960-х и пережившего расцвет в 1970-х годах).

В 1976 году вместе с Peps Blodsband Перссон выпустил альбом Droppen urholkar stenen, состоявший, как и предшествующие релизы, исключительно из композиций в стиле регги. В следующий студийный альбом 1978 года, называвшийся Spår, вошла кавер-версия Перссона на хит Якоба Миллера «Tenement Yard» (шведское название песни — «Hyreskasern»).

Перссон продолжал сольную карьеру в 1980-е и 1990-е годы, изредка записываясь в этот период и с Peps Blodsband. В 1992 году вышел его сольный альбом Spelar för livet, включавший один из самых известных хитов Перссона — песню «Oh Boy». В 2005 году был выпущен трёхдисковый сборник под названием Sonet Blues Story, посвящённый раннему периоду творчества музыканта. Все главные хиты Перссона вошли в сборник 2006 года Oh Boy: Det Bästa Med Peps Persson. Последний на сегодняшний день студийный альбом Перссона (Äntligen!) был записан им вместе с Peps Blodsband и выпущен в 2005 году.

Смерть 
Перссон умер 27 июня 2021 года в своём доме в городе Витшё.

Дискография

Студийные альбомы 

  — Blues Connection
  — Sweet Mary Jane
  — The Week Peps Came To Chicago
  — Blodsband (с группой Peps Blodsband)
  — Blues på svenska
  — Hög standard (с группой Peps Blodsband)
  — Droppen urholkar stenen (с группой Peps Blodsband)
  — Fyra tunnlann bedor om dan (с группой Pelle Perssons Kapell)
  — Spår (с группой Peps Blodsband)
  — Rotrock (с группой Peps Blodsband)
  — Persson sjonger Persson (с группой Pelle Perssons Kapell)
  — En Del Och Andra
  — Fram med pengarna! (с группой Peps Blodsband)
  — Spelar för livet
  — Rotblos (с группой Downhome Bluesband)
  — Äntligen! (с группой Peps Blodsband)

Сборники 
  — Bitar 1968-92
  — Sonet Blues Story — Part 1 — Roots
  — Sonet Blues Story — Part 2 — Early Peps
  — Sonet Blues Story — Part 3 — The Week Peps Came To Chicago
  — Oh Boy: Det bästa med Peps Persson

Примечания

Ссылки 
 
 

Певцы и певицы Швеции
Авторы-исполнители Швеции
Регги-музыканты
Блюзовые музыканты